Diferencias Irreconciliables es el undécimo episodio de la sexta temporada de la serie animada estadounidense Futurama y es el episodio número 99 en orden de producción y de difusión. Fue transmitido por Comedy Central el 26 de agosto de 2010. En el episodio, el gobernante del planeta Omicron Persei 8, Lrrr, experimenta problemas matrimoniales con la reina, Ndnd. Él sale hacia la Tierra, para invadirla en un intento de superar su crisis de mediana edad y reavivar su matrimonio. 
El episodio fue escrito por Patric M. Verrone y dirigido por Crystal Chesney-Thompson y las estrellas invitadas fueron la actriz Katee Sackhoff, conocida por su participación en la serie Battlestar Galactica, y el dibujante Sergio Aragonés. Los creadores y productores de Futurama Matt Groening y David X. Cohen hacen cameos en el episodio.

Sinopsis 

En su cumpleaños, Ndnd se harta de la falta de motivación de Lrrr para conquistar otros mundos. De mala gana, invade la Tierra. Sin embargo, llega durante la Comic-Con , y es confundido con un participante del concurso de disfraces. Al mismo tiempo, Fry intentos crear un cómic de superhéroes que le presenta a sí mismo como el superhéroe que rescata a Leela, capturada por un extranjero malvado. La tripulación no se impresiona con el cómic, con la excepción de la última página de anuncios de juguetes novedosos, entre ellos las armas de desintegración del profesor, que en realidad son sólo armas de teleportación. Las críticas de Leela ayudan a Fry a encontrar la manera de hacer la historia más convincente. 
De vuelta en Omicron Persei 8, Ndnd sabe del fracaso de Lrrr y le echa de casa. Lrrr regresa a la Tierra, en busca de refugio en el edificio de Planet Express. El diagnóstico de la tripulación es que Lrrr tiene problemas en el matrimonio como un síntoma de una crisis de mediana edad. Leela alienta a Lrrr a revivir a su matrimonio con Ndnd, pero él escucha en su lugar a Bender y se realizar una cirugía plástica, compra llamativos vestidos nuevos, y va a un club para conocer a nuevas mujeres. Allí conoce a una atractiva mujer Omicroniana llamada Grrrl. En una cita con ella, ésta revela que es en realidad una mujer de la Comic-Con que lleva un traje Omicronian. A pesar de que se siente muy atraído por los auténticos Omicronianos, Lrrr la rechaza y pide consejo a Leela sobre cómo recuperar a Ndnd. 
Leela y la tripulación ayudan a Lrrr a fingir una invasión de la Tierra con una emisión falsa con la ayuda de Orson Welles, al estilo de la emisión de radio de 1938 La Guerra de los Mundos. Ndnd se deja engañar, pero también lo son el ejército Earthican, que se entregan de inmediato a la Tierra Lrrr. Leela regaña Lrrr, exigiéndole poner fin a la farsa y decir a  Ndnd la verdad, pero él duda debido al renovado interés romántico Ndnd y obliga a los ciudadanos de la Tierra a la esclavitud. Mientras están esclavizadas, Leela regaña constantemente Lrrr para que cuente a Ndnd la verdad, lo que provoca la sospecha Ndnd sobre su relación. Ella se enfrenta a Lrrr, exigiendo saber si él está teniendo una aventura. Reaparece Grrrl, anunciando que ella ama a Lrrr y luchar por él, blandiendo un rayo de desintegración. Ndnd rápidamente toma el arma y dispara Grrrl. Ndnd revela que ella no le molesta que Lrrr puede haber sido minuciosamente una relación sentimental con Grrrl, pero permitió que Lrrr Leela darle la lata a él, lo que se siente ndnd es su papel como esposa. Lrrr regañadientes se ve obligada a demostrar su amor por ndnd por disparos de Leela, a quien valora como un amigo, con el rayo de la desintegración. 
Cuando dispara, Fry salta delante de Leela, sacrificando su vida. Ndnd se conmueve por la demostración de amor de Lrrr y los dos vuelven felices a Omicron Persei 8. Leela es devastada por el sacrificio de Fry. Sin embargo, como el departamento Omicronians, reaparece Grrrl, sorprendiendo a la tripulación y revela que la pistola de la desintegración no es más que una de las armas de teletransporte del profesor, que había comprado de un anuncio en la parte posterior de un libro de historietas. Al darse cuenta de que Fry está vivo, el equipo vuelve a Planet Express. Inspirado por sus propias acciones heroicas, el homólogo súper héroe de Fry intenta rescatar a Leela del extranjero malévola saltando delante de su pistola de rayos. Leela está satisfecha con el nuevo final y elogia el libro de historietas, dando a Fry un beso en la mejilla.

Referencias culturales 

El episodio hace varias referencias culturales y autoreferencias. El título del episodio es un juego en el título de la película Diferencias irreconciliables. Las auto-referencias incluyen cameos de creador de la serie, Matt Groening, coproductor y escritor principal David X. Cohen, y el episodio del director de cristal Chesney-Thompson, que se estrena un programa futurista de dibujos animados llamada "Futurella" al tratar de eludir las preguntas acerca de otra serie animada de Groening éxito, Los Simpson. El episodio también hace referencia a la serie de televisión antigua Broadcasting Company, Fox, y sus políticas de cancelación. Referencias culturales incluyen el informe anual de cómics de convención Comic-Con, de Orson Welles y su famoso 1938 de la emisora de radio La guerra de los mundos. El episodio hace una breve referencia al presidente de EE.UU. Richard Nixon, con la frase "paz con honor", que era una frase que el presidente Nixon se utiliza para describir los Acuerdos de paz de París de poner fin a la guerra de Vietnam, en un discurso el 23 de enero de 1973.

Emisión y recepción 

"Ndndifferences Lrrreconcilable" se estrenó en Comedy Central el 26 de agosto de 2010. En su emisión original estadounidense, que tenía un estimado de 1,981 millones de espectadores, más de 200.000 que el episodio de la semana anterior, " El prisionero de Benda ".  Ha recibido también un 1,1 / 2% índice de audiencia de Nielsen y una calificación de 1,1 / 3% en el grupo demográfico 18-49, a tres décimas de punto, igualando la temporada alta, sin incluir semana de estreno. 

Merrill Barr de la Escuela de Cine Rechaza le dio al episodio una crítica positiva, diciendo: "Al igual que algunos otros episodios de esta temporada, todo funcionaba. No había ni una sola broma que cayó plana, y me alegro de ver Futurama funcionando al 100% de su capacidad ". Sean Gandert de Pegar le dio al episodio una crítica agridulce con una calificación general de 7.2. Notas Gandert que después de la reciente serie de episodios excelentes sus expectativas hecho este episodio una decepción. Zack Handlen de The AV Club le dio al episodio un B +, y señaló que él preferiría un episodio que "se hace un poco más difícil". Handlen y Gandert en cuenta que tanto la trama principal del episodio que se ha hecho muchas veces en las comedias anteriores. Sin embargo, cuando Gandert considera que el uso de Lrrr y ndnd arrastra el episodio abajo, Handlen elogia el hecho de que Lrrr es cada vez más tiempo en pantalla. Los dos revisores también alaban LaMarche 's de Orson Welles suplantación  que condujo a un Premio Emmy a la mejor 2011 Voice-Over Performance.

Referencias 

Episodios de Futurama